Komparativ har flere betydninger:

 Sammenlignende.
 Videnskab. Komparative discipliner sammenligner fænomener. Eksempelvis komparativ pædagogik, der sammenligner på tværs af kulturer, eller komparativ neuropsykologi, der sammenligner på tværs af arter.
 Grammatik. Højere grad af et tillægsord, se superlativ.